Cardone ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Cardone (1920–1977), italienischer Filmschaffender
 Christopher Cardone (* 1957), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Honiara 
 Daniela Cardone (* 1964), argentinisches Model und Schauspielerin
 Fabio Cardone (* 1960), italienischer Physiker
 Giuseppe Cardone (* 1974), italienischer Fußballspieler
 Grant Cardone (* 1958), US-amerikanischer Autor, Motivationssprecher, Immobilieninvestor und Verkaufstrainer
 J. S. Cardone (* 1946), US-amerikanischer Produzent
 Nathalie Cardone (* 1967), französische Schauspielerin und Sängerin
 Vivien Cardone (* 1993), US-amerikanische Filmschauspielerin

Siehe auch:
 Cardon